

Geografia 
 Lisimachia – antica città della Tracia
 Lisimachia – antica città dell'Etolia
 Lisimachia – antica città della Misia
 Lago Lisimachia – lago greco dell'Etolia

Pagine correlate 
Lysimachia